Анна Петровна:

 Анна Петровна (1708—1728) — цесаревна, старшая дочь Петра I и Екатерины I.
 Анна Петровна (1757—1759) — великая княжна, дочь великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины II).